МБР - абревіатура, може означати:

 Менеджер бізнес-рішень
 Мастика бітумно-гумова
 Міжамериканський банк розвитку
 Міжбанківський розрахунок
 Міжконтинентальна балістична ракета
 Мікроскоп біологічний робочий (у маркуванні, наприклад, МБР-1 ).
 Морська балістична ракета (у маркуванні, наприклад, МБР «Булава» ).
 Морський ближній розвідник (у маркуванні, наприклад, МБР-2, МБР-7 ).

 MBR

 MBR (скор. ) - головний завантажувальний запис .

Скорочення 

 МБр - механізована бригада .

Див. також 

 МБРФ